Wilhelm Hoffbauer ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Hoffbauer (Politiker, 1801) (1801–1860), deutscher Richter und Abgeordneter
 Wilhelm Hoffbauer (Politiker, 1812) (1812–1892), deutscher Arzt und demokratischer Politiker in der Revolution von 1848/49